est une expression anglaise signifiant « qui tu es ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Pearl Jam présente sur l'album No Code sorti le .
 , album de  sorti le  ;
 , album de Cary Brothers sorti le  ;
 , album de Jessie J sorti le  ;
 , chanson issue de l'album ;
 Who You Are, album de David Guetta sorti en 2012.